Marie-Curie-Gymnasium steht für:

 Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka
 Marie-Curie-Gymnasium Berlin
 Marie-Curie-Gymnasium Bönen
 Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz
 Marie-Curie-Gymnasium Dresden
 Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf
 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf
 Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten
 Marie-Curie-Gymnasium Neuss
 Marie-Curie-Gymnasium Recklinghausen
 Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge

Siehe auch:
 Marie-Curie-Schule
 Maria-Curie-Skłodowska-Universität
 Joliot-Curie-Schule